Аглико́н (от  — не +  — сладкий), называемый иногда Гени́н — часть молекулы высокомолекулярных углеводосодержащих соединений, в которой углеводы отсутствуют.

Общие сведения 
Агликоном называют неуглеводную часть молекул углеводосодержащих полимеров, таких, например, как, гликопротеины, гликозиды или гликолипиды.

Как правило, именно агликон определяет характер биологической активности всего полимера.

В природе агликоны достаточно распространены. Преимущественно это спирты, карбоновые кислоты, фенолы.

См. также 
 Простетическая группа
 Сапонины

Примечания 

Сложные белки
Гликозиды